Gerolamo Pellicanò (1949) – giurista e politico italiano
 Giuseppe Pellicanò (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano